

Cinema 
La città dei morti (The City of the Dead) – film del 1960 diretto da John Llewellyn Moxey

Letteratura 
La città dei morti (City of the Dead) – romanzo di Anton Gill del 1993, n. 2489 de Il Giallo Mondadori
La città dei morti (Resident Evil: City of the Dead) – romanzo di S.D. Perry del 1999
La città dei morti (City of the Dead) – romanzo di John Whitman del 1999 della serie Guerre stellari